Diese Auflistung enthält alle Platzierungen von Hertha BSC seit der Saison 1901/02.

Die Platzierungen von Hertha BSC seit 1901/02

Quellen 
 http://www.fussballdaten.de
 http://www.thomas-schoelkopf.de/history/platzierungen.htm
 http://www.hertha-inside.de/portal/verein/vereinshistorie/herthas-platzierungen-seit-1896

Hertha BSC
Platzierungen